«Edge of the Earth» () — второй сингл рок-группы 30 Seconds to Mars с одноимённого альбома, выпущенный 3 марта 2003 года.

Саундтрек 
Песня входит в саундтрек игры Need for Speed: Hot Pursuit, выпущенной в 2010 году компаниями EA Games и Criterion Games, за что получила большую известность среди фанатов этой игры.

Список композиций 
Standard
Edge of the Earth - 4:36 (radio edit)
Edge of the Earth - 4:37 (album version)

US (CD)
Edge of the Earth - 4:37 (album version)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальная страница на MySpace

Синглы 30 Seconds to Mars
Песни 2003 года
Синглы Virgin Records